Retention (lat. retinere „zurückhalten“) steht für:

 Retention (Philosophie), Fähigkeit des Bewusstseins, neben den ihm zufließenden aktuellen Wahrnehmungen auch Wahrnehmungen des unmittelbar vorangegangenen Augenblicks festzuhalten
 Retention (Recht), vom Recht Gebrauch zu machen, eine zu erbringende Leistung solange zurückzubehalten, bis ein Anspruch, eine Forderung, zur Erfüllung dieser Leistung erbracht ist
 Retention (Medizin), Rückhaltung bestimmter Stoffe oder Flüssigkeiten; weitere Bedeutungen: Ruhigstellung eines Knochenbruchs oder Korrektur einer Fehlstellung
 Retention (Psychiatrie), Affektverhaltung und Impulskontrolle
 Retention (Zahnmedizin), Zahnretention liegt vor, wenn ein Zahn im Kiefer eingeschlossen bleibt und nicht durchbricht
 Retention (NVRAM), minimale vom Hersteller des Speichers spezifizierte Zeit, in der eine einmal eingespeicherte Information fehlerfrei bleibt, das heißt keine Datenverluste auftreten
 Retention (Wasserwirtschaft), ausgleichende Wirkung von Stauräumen auf den Durchfluss oder Abfluss in Fließgewässer
 Retention (Hydromechanik), Abflusshemmung und -verzögerung durch natürliche Gegebenheiten oder künstliche Maßnahmen.
 Retention (Geologie), reversible Bindung von Stoffen im Gewässer (wie Phosphat im Sediment) oder Boden (wie Schadstoffrückhaltung bei Altlasten)
 Retention (Boden), die Kraft, die Wasser in Substrat hält
 Retention (Papiermacherei), Rückhaltung der Feststoffe auf dem Sieb bei der Papierherstellung
 Retention (Chromatographie), verzögerter Durchfluss von einzelnen Substanzen des Substanzgemisches der mobilen Phase durch Wechselwirkung mit der stationären Phase
 Retention (Chemie), Konfigurationserhalt, siehe auch Nukleophile Substitution
 die Fähigkeit eines Unternehmens bzw. des Managements, seine Mitarbeiter längerfristig an sich zu binden, siehe Mitarbeiterbindung
 Retention (Softwareentwicklung), Fähigkeit einer Software oder eines Webdienstes, den Nutzer zu binden und zu regelmäßigem Gebrauch zu animieren
 Retention (Forstwirtschaft), Erhaltung oder forstwirtschaftliche Maßnahmen zur Schaffung von Charakteristiken alter Wälder in genutzten Wäldern (intakte Vegetationsbestände, Bäume die alt werden dürfen, tote stehende und umgestürzte Bäume)
 Retention (Datenbanken), die fortlaufende und revisionssichere Speicherung von Daten

Siehe auch: